Termin kolagenaza IV ima više značenja.

 Želatinaza A, enzim
 Želatinaza B, enzim